Wolfgang Schwendimann ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Wolfgang Schwendimann (Drucker, 1632) (Wolfgang Schwendimann der Ältere; Wolfgangus Schwendimannus; Wolfgang Schwendiman; 1632–1685), fürstlich braunschweig-lüneburgischer Hofbuchdrucker in Hannover
 Wolfgang Schwendimann (Drucker, vor 1704) (vor 1704–1734), österreichischer Unternehmer, Universitätsangehöriger und Buchdrucker in Wien